

Логіново — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Логіново — село, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Логіново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область